Риксон (, , , ) — английская фамилия.

Известные носители 
  (Риксон Барбоза Са да Консейсау; р. 1998) — бразильский футболист, игрок чемпионата Бразилии в составе клубов «Ботафого» и «Атлетико Гоияниенсе».
 Риксон, Гвиннет (р. ок. 1947) — британская велосипедистка, бронзовая (1974) и серебряная (1975, 1976) медалистка Национального чемпионата Великобритании по трековым велогонкам в спринте.
  (1839—1913) — австралийский юрист и политик, генеральный прокурор штата Виктория (1886—1890), председатель Законодательного совета Виктории (1901—1910), делегат первого национального съезда (1891).
 Риксон, Дейл (род. 1966) — британский бегун на длинные дистанции, участник Чемпионата мира по кроссу (1986) и Игр Содружества (1994, 1998) в составе сборной Уэльса, участник Чемпионата мира по лёгкой атлетике (1997) в составе сборной Великобритании.
  (1918—1994) — британский военный лётчик, командующий Королевским наблюдательным корпусом (1968—1971).
 Риксон, Джесс — британский мотогонщик, чемпион Великобритании по мотокроссу с коляской в паре с Терри Гудом (1976, 1979).
 Риксон, Джон — британский политик, шериф (1752) и мэр Корка (1762), брат Роберта Риксона.
 Риксон, Джон Майкл (1781—1855) — шериф графства Корк (1815), сын Уильяма Риксона.
 Риксон, Джон Николас — британский политик, мэр Корка (1825).
  (род. 1963) — британский театральный режиссёр, художественный руководитель лондонского театра «Ройал-Корт» (1998—2006), номинант на премию Лоренса Оливье (1999, 2002, 2010, 2020).
  (род. 1997) — мальтийский игрок в боулз, бронзовая медалистка Игр Содружества в четвёрках (2018), дочь Розмари Риксон и сестра Ребекки Риксон.
  (род. 2000) — мальтийский игрок в боулз, бронзовая медалистка Игр Содружества в четвёрках (2018), дочь Розмари Риксон и сестра Конни-Ли Риксон.
 Риксон, Роберт (ум. ок. 1757) — британский политик, шериф (1743) и мэр Корка (1750), брат Джона Риксона.
  (род. 1967) — мальтийский игрок в боулз, бронзовая медалистка Игр Содружества в четвёрках (2018), мать Конни-Ли и Ребекки Риксон.
 Риксон, Уильям — шериф Корка (1778—1779), отец Уильяма Риксона-Бекера и Джона Майкла Риксона.
  (род. 1954) — австралийский крикетчик, победитель турнира «Шеффилд Шилд» (1985) в составе команды штата Новый Южный Уэльс, тренер сборной Новой Зеландии (1996—1999).
  (1947—2015) — британский музыкант, сооснователь рок-групп Them и Thin Lizzy.
 Риксон-Бекер, Джон (1828—1914) — шериф графства Корк (1867), сын Уильяма Риксона-Бекера.
 Риксон-Бекер, Уильям (1780—1850) — британский политик, шериф графства Корк (1804), член Палаты общин от Мэллоу (1818—1826), сын Уильяма Риксона, отец Джона Риксона-Бекера.
  (род. 1944) — британская пловчиха, первая женщина, проплывшая по эстуарию Темзы от Саутенда до Кента (1960), и первый пловец, проплывший эстуарий в двух направлениях (1961).

См. также 
 Риксен, Фернандо (1976—2019) — нидерландский футболист.